Цека́ло — украинская фамилия.

Известные носители:
 Цекало, Александр Евгеньевич (род. 1961) — российский шоумен, телеведущий, певец, актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Цекало, Виктор Евгеньевич (род. 1956) — украинский телеведущий, актёр и юморист, брат А. Е. Цекало.

См. также 
 Цекалой
 Цепкало